Dannenwalde – frazione della città di Gransee nel circondario dell'Oberhavel (Brandeburgo)
 Dannenwalde – frazione del comune di Gumtow nel circondario rurale del Prignitz (Brandeburgo)